Gösta Andersson – lottatore svedese
Gösta Andersson – sciatore svedese